Sveti Ivan (Oprtalj), Kroatische plaats in de provincie Istrië, gemeente Oprtalj
Sveti Ivan (Buzet), Kroatische plaats in de provincie Istrië, gemeente Buzet
Sveti Ivan (Višnjan), Kroatische plaats in de provincie Istrië, gemeente Višnjan
Sveti Ivan (Primorje-Gorski Kotar), plaats in de Kroatische provincie Primorje-Gorski Kotar